Yannick Riendeau (ur. 1984) – kanadyjski hokeista 
 Yannick Riendeau (ur. 1988) – kanadyjski hokeista